Осада Антиохии —

 Осада Антиохии (253) сасанидами.
 Осада Антиохии (540) сасанидами.
 Осада Антиохии (968—969) византийцами.
 Осада Антиохии (970—971) фатимидами.
 Осада Антиохии (1084) сельджуками.
 Осада Антиохии (1097—1098) крестоносцами и сельджуками.
 Осада Антиохии (1268) мамлюками.